Le bakalao est un genre musical et un terme désignant la musique électronique ayant émergé au début des années 1980 à Valence, en Espagne, bien que son véritable essor se soit produit au début des années 1990.

Histoire 
Le terme de bakalao est né en 1983 à Valence, en Espagne, dans le magasin de disques local Zic-Zac, point de rencontre de différents DJ de la scène valencienne pour acheter la musique importée du moment. Là-bas, l'ami qui accompagnait un DJ s'exclamait : « c'est du bacalao de Bilbao ! » chaque fois qu'il entendait un bon morceau, et en quelques semaines, on a fini par l'appeler bakalao. Au début, les gens écrivaient vacalao sur toute la musique d'avant-garde qui identifiait les fêtes valenciennes des années 1990.

Appelée uniquement bakalao en Espagne et englobée dans ce qui est la musique électronique, elle apparaît au début des années 1980, avec des styles tels que la techno, l'EBM ou la technopop. Progressivement, il évolue vers d'autres rythmes tels que la house, le new beat, l'acid house, incluant également la musique gothique, le post-punk ou certains groupes de l'époque qui faisaient du rock fusionné à des synthétiseurs.

Caractéristiques 
Le bakalao se caractérise par des rythmes répétitifs, des voix et des sons montés, et parfois parodiait ou rendait hommage à des affaires ou des personnages d'actualité dans les années où le style commençait à s'épanouir. La boîte à rythmes, les échantillonneurs et les synthétiseurs sont présents comme dans les autres styles électroniques.

Groupes 
Des groupes comme Megabeat, KRB, OH2 ou Boa Club (Germán Bou) sont de grandes références dans la phase initiale de ce son. Plus tard, dans la phase plus commerciale du genre, Paco Pil et Chimo Bayo ont également été des références.

Des années après son déclin commercial, il est à nouveau présent dans les chansons de style techno-pop, comme  de Kylie Minogue,  de Dover,  de Safri Duo,  de Gabry Ponte,  de Rihanna, l'album  de Madonna,  de Lady Gaga

Notes et références 
 

Musique espagnole
Genre de musique électronique
Makina